Svineng steht für:

 Svineng (Karasjok), eine Ortschaft in der norwegischen Kommune Karasjok

Svineng ist der Familienname folgender Personen:

 Kirsten Svineng (1891–1980), norwegische Widerstandskämpferin